

Externe Systematik 
Innerhalb der Unterklasse Fluginsekten (Pterygota) sind die Schmetterlinge Bestandteil der Überordnung der Neuflügler (Neoptera). Von diesen spalten sich über die Eumetabola die Holometabolen Insekten ab. Die Holometabolen Insekten, oder auch Endopterygota genannt, teilen sich in der folgenden Ebene in die Gruppe der Netzflüglerartigen (Neuropteroida) und Coleopteroida einerseits und in die Hautflügler (Hymenoptera) und Mecopteroida andererseits auf. Innerhalb der Mecopteroida teilt sich die Gruppe in Amphiesmenoptera mit den Köcherfliegen (Trichoptera) und den Schmetterlingen (Lepidoptera) einerseits und den Antliophora mit den Schnabelfliegen (Mecoptera) und der Gruppe, die die Zweiflügler (Diptera) und Flöhe (Siphonaptera) beinhaltet, auf. Somit sind die Köcherfliegen innerhalb der Überordnung die nächsten Verwandten der Schmetterlinge. Sie haben sich vermutlich im Mesozoikum von den Köcherfliegen abgespalten.

Daraus leitet sich folgendes Kladogramm ab:

Interne Systematik 

Die klassische Systematik der Schmetterlinge wird sehr uneinheitlich dargestellt. Mit über 160.000 Arten in etwa 130 Familien und 44 Überfamilien stellen die Schmetterlinge die zweitgrößte Ordnung neben den Käfern dar. Sie werden in vier Unterordnungen unterteilt: Zeugloptera, Aglossata, Heterobathmiina und Glossata. Die Unterordnung Zeugloptera umfasst die am ursprünglichsten gebliebenen Falter, die aber genauso wie die Falter der Aglossata und Heterobathmiina noch beißend-kauende Mundwerkzeuge aufweisen. Die Raupen der Zeugloptera haben als einzige ausgebildete, echte Bauchbeine. Die Unterordnung Glossata umfasst den Großteil der Schmetterlingsfamilien. Sie haben spezialisierte Mundwerkzeuge (Saugrüssel) und ihre Raupen haben keine Bauchfüße, sondern an deren Stelle nur Hautausstülpungen. 

Andere Lehrmeinungen vertreten die Ansicht, dass die Lepidoptera (Schmetterlinge) nur in zwei Unterordnungen zusammengefasst werden. Das ist zum einen die Unterordnung der Zeugloptera, welche kauende Mundwerkzeuge haben (und sich von Pollen ernähren), und die Ordnung der Glossata, welche kleine bis sehr große Saugrüssel haben und sich von Pflanzensäften und Nektar ernähren.

Die Unterteilung in Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) und Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) bzw. in Tagfalter und Nachtfalter hat keine wissenschaftliche Grundlage, sie dient aber der Vereinfachung bei der Arbeit mit Schmetterlingen. Zum Beispiel gelten Spanner (Geometridae), die klassischerweise zu den Nachtfaltern gezählt werden, als näher mit den Tagfaltern verwandt als mit den übrigen Nachtfaltern. Dennoch werden die traditionellen Bezeichnungen weiterhin aus Gründen der Praktikabilität benutzt.

Taxonomie der Ordnung der Schmetterlinge 

In der folgenden Systematik der Schmetterlinge (Lepidoptera) wird die Systematik bis auf Familienebene geführt und richtet sich in erster Linie nach Kristensen und nach dem Tree of Life Web Project. Die Einordnung mancher Familien innerhalb der Überfamilien und auch deren Familienstatus ist teilweise noch nicht endgültig geklärt. Bei diesen wurde eine vorläufige Einteilung vorgenommen.

Unterordnung Zeugloptera (Protolepidoptera)
Überfamilie Micropterigoidea
Urmotten (Micropterigidae)

Unterordnung Aglossata
Überfamilie Agathiphagoidea
Agathiphagidae

Unterordnung Heterobathmiina
Überfamilie Heterobathmioidea
Heterobathmiidae

Unterordnung Glossata
Überfamilie Eriocranioidea
Trugmotten (Eriocraniidae)

Überfamilie Acanthopteroctetoidea
Acanthopteroctetidae

Überfamilie Lophocoronoidea
Lophocoronidae

Überfamilie Neopseustoidea
Neopseustidae
Aenigmatineidae

Überfamilie Mnesarchaeoidea
Mnesarchaeidae

Überfamilie Hepialoidea
Palaeosetidae
Prototheoridae
Neotheoridae
Anomosetidae
Wurzelbohrer (Hepialidae)

Überfamilie Nepticuloidea
Zwergminiermotten (Nepticulidae)
Opostegidae

Überfamilie Incurvarioidea
Erzglanzmotten (Heliozelidae)
Langhornmotten (Adelidae)
Yuccamotten (Prodoxidae)
Cecidosidae
Miniersackmotten (Incurvariidae)
Crinopterygidae

Überfamilie Palaephatoidea
Palaephatidae

Überfamilie Tischerioidea
Schopfstirnmotten (Tischeriidae)

Überfamilie Tineoidea
Echte Motten (Tineidae)
Eriocottidae
Lypusidae
Acrolophidae
Echte Sackträger (Psychidae)

Überfamilie Gracillarioidea
Roeslerstammiidae
Wippflügelfalter (Douglasiidae)
Zwergwickler (Bucculatricidae)
Miniermotten oder Blatttütenmotten (Gracillariidae)

Überfamilie Yponomeutoidea
Gespinst- und Knospenmotten (Yponomeutidae)
Ypsolophidae
Schleier- und Halbmotten (Plutellidae)
Acrolepiidae
Rundstirnmotten oder Wippmotten (Glyphipterigidae)
Heliodinidae
Bedelliidae
Langhorn-Blattminiermotten oder Schlangenminiermotten (Lyonetiidae)

Überfamilie Gelechioidea
Grasminiermotten (Elachistidae)
Xyloryctidae
Chimabachidae
Glyphidoceridae
Schistonoeidae
Faulholzmotten (Oecophoridae)
Lecithoceridae
Batrachedridae
Deoclonidae
Miniersackträger oder Sackträgermotten (Coleophoridae)
Autostichidae
Peleopodidae
Amphisbatidae
Prachtfalter (Cosmopterigidae)
Palpenmotten (Gelechiidae)

Überfamilie Zygaenoidea
Epipyropidae
Cyclotornidae
Himantopteridae
Anomoeotidae
Megalopygidae
Somabrachyidae
Aididae
Schneckenspinner, Asselspinner oder Schildmotten (Limacodidae)
Dalceridae
Lacturidae
Federwidderchen (Heterogynidae)
Widderchen oder Blutströpfchen (Zygaenidae)

Überfamilie Sesioidea
Brachodidae
Glasflügler (Sesiidae)
Castniidae

Überfamilie Cossoidea
Holzbohrer (Cossidae)
Dudgeoneidae

Überfamilie Tortricoidea
Wickler oder Blattroller (Tortricidae)
Galacticidae

Überfamilie Simaethistoidea
Simaethistidae

Überfamilie Choreutoidea
Spreizflügelfalter (Choreutidae)

Überfamilie Urodoidea
Urodidae

Überfamilie Schreckensteinioidea
Schreckensteiniidae

Überfamilie Epermenioidea
Zahnflügelfalter (Epermeniidae)

Überfamilie Alucitoidea
Tineodidae
Federgeistchen (Alucitidae)

Überfamilie Pterophoroidea
Federmotten (Pterophoridae)

Überfamilie Copromorphoidea
Copromorphidae
Fruchtwickler (Carposinidae)

Überfamilie Immoidea
Immidae

Überfamilie Hyblaeoidea
Hyblaeidae

Überfamilie Thyridoidea
Fensterfleckchen (Thyrididae)

Überfamilie Whalleyanoidea
Whalleyanidae

Überfamilie Pyraloidea
Zünsler (Pyralidae)
Crambidae

Überfamilie Axioidea
Axiidae

Überfamilie Calliduloidea
Callidulidae

Überfamilie Papilionoidea
Dickkopffalter (Hesperiidae)
Hedylidae
Ritterfalter (Papilionidae)
Weißlinge (Pieridae)
Bläulinge (Lycaenidae)
Würfelfalter (Riodinidae)
Edelfalter (Nymphalidae)

Überfamilie Drepanoidea
Doidae
Cimeliidae
Sichelflügler (Drepanidae)

Überfamilie Geometroidea
Sematuridae
Uraniafalter (Uraniidae)
Spanner (Geometridae)

Überfamilie Mimallonoidea
Mimallonidae

Überfamilie Lasiocampoidea
Anthelidae
Glucken oder Wollraupenspinner (Lasiocampidae)

Überfamilie Bombycoidea
Eupterotidae
Echte Spinner (Bombycidae)
Birkenspinner (Endromidae)
Mirinidae
Pfauenspinner (Saturniidae)
Carthaeidae
Wiesenspinner (Lemoniidae)
Brahmaspinner (Brahmaeidae)
Schwärmer (Sphingidae)

Überfamilie Noctuoidea
Oenosandridae
Zahnspinner (Notodontidae)
Erebidae
Trägspinner (Lymantriinae)
Bärenspinner (Arctiinae)
Euteliidae
Kahneulchen (Nolidae)
Eulenfalter (Noctuidae)
Pantheinae

Siehe auch 
 Systematik der Insekten
 Biologische Systematik

Quellen

Einzelnachweise

Literatur
 Wiegmann, B. M., J. C. Regier, and C. Mitter. 2002: Combined molecular and morphological evidence on the phylogeny of the earliest lepidopteran lineages. In: Zoologica Scripta. 31:67-81.

Weblinks 
 [ Fauna Europaea: europäische Taxonomie]

Schmetterlinge
!
!Systematik